Лян Чень і Ван Яфань були чинними чемпіонками, коли турнір востаннє проводили 2015 року, але цього разу Льн вирішила н брати участі. Ван грала в парі з Дуань Інін і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Даліла Якупович і Ірина Хромачова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Hua Hin Championships, парний розряд
2017, жінки, парний розряд